Araeosoma är ett släkte av sjöborrar. Araeosoma ingår i familjen Echinothuriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöborrar
Araeosoma